El Paso (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas.
El Paso (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois.
El Paso (Colombia), gemeente in het Colombiaanse departement Cesar
El Paso (Spanje), gemeente op La Palma, provincie Santa Cruz de Tenerife, autonome regio Canarische Eilanden, Spanje
El Paso (Bobbejaanland), attractie in Bobbejaanland.
El Paso (film), film uit 1955.
El Paso Corporation, groot gasbedrijf te Houston, Texas.
El Paso Museum of Art, Museum voor beeldende kunst in El Paso, Texas
El Paso (Marty Robbins), een nummer geschreven door Marty Robbins in 1959